L'autostrada tedesca A 28, in tedesco Bundesautobahn 28 è un'autostrada che corre nella parte nord della Germania con un percorso dalla lunghezza di 96 km attraverso la Bassa Sassonia. Il suo tracciato fa parte della Strada europea E22.

Percorso

Voci correlate 
 Autostrade in Germania
 Autobahn (autostrada)

Altri progetti

Collegamenti esterni

 028